Spinndubbelfotingar (Chordeumatidae) är en familj av mångfotingar. Spinndubbelfotingar ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chordeumatidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar